Handball Trophy 2008-2009 – torneo di pallamano maschile
Handball Trophy 2008-2009 – torneo di pallamano femminile